Robert Kostecki (1983-), hokeista
 Robert Kostecki (1969-), zapaśnik